Список риб Бельгії неповний і включає в себе 194 види риб, які можна знайти у територіальних водах Бельгії.

A 
 Abramis brama
 Acantholabrus palloni
 Acipenser sturio 
 Agonus cataphractus 
 Alburnoides bipunctatus 
 Alburnus alburnus 
 Alopias vulpinus 
 Alosa alosa 
 Alosa fallax 
 Amblyraja radiata
 Ameiurus melas 
 Ameiurus nebulosus 
 Ammodytes marinus 
 Ammodytes tobianus 
 Anarhichas lupus 
 Anguilla anguilla 
 Aphia minuta 
 Argyrosomus regius
 Arnoglossus laterna 
 Aspitrigla cuculus 
 Aspius aspius 
 Atherina presbyter

B 
 Barbatula barbatula 
 Barbus barbus 
 Belone belone 
 Blicca bjoerkna 
 Boops boops 
 Buglossidium luteum

C 
 Callionymus lyra 
 Callionymus maculatus
 Carassius auratus auratus
 Carassius carassius 
 Carassius gibelio 
 Centrolabrus exoletus 
 Cetorhinus maximus 
 Chelidonichthys lucerna
 Chelon labrosus 
 Chondrostoma nasus 
 Ciliata mustela 
 Ciliata septentrionalis
 Clupea harengus 
 Cobitis taenia 
 Conger conger 
 Coregonus lavaretus 
 Coregonus nasus 
 Coregonus oxyrinchus
 Coregonus peled 
 Cottunculus microps 
 Cottus gobio 
 Cottus perifretum
 Crystallogobius linearis
 Ctenolabrus rupestris 
 Ctenopharyngodon idella 
 Cyclopterus lumpus 
 Cyprinus carpio carpio

D 
 Dasyatis pastinaca 
 Dicentrarchus labrax 
 Dipturus batis

E 
 Echiichthys vipera 
 Echinorhinus brucus 
 Echiodon drummondii 
 Enchelyopus cimbrius 
 Engraulis encrasicolus 
 Entelurus aequoreus 
 Esox lucius 
 Etmopterus princeps
 Etmopterus spinax 
 Euthynnus alletteratus

G 
 Gadus morhua 
 Gaidropsarus vulgaris
 Galeorhinus galeus 
 Galeus melastomus 
 Gasterosteus aculeatus aculeatus
 Glyptocephalus cynoglossus 
 Gobio gobio 
 Gobius niger 
 Gymnammodytes semisquamatus
 Gymnocephalus cernua

H 
 Hexanchus griseus 
 Hippoglossoides platessoides
 Hyperoplus lanceolatus 
 Hypophthalmichthys molitrix

I 
 Ictalurus punctatus

K 
 Katsuwonus pelamis

L 
 Labrus bergylta 
 Labrus mixtus 
 Lamna nasus 
 Lampetra fluviatilis
 Lampetra planeri 
 Lepomis gibbosus 
 Leucaspius delineatus 
 Leuciscus idus 
 Leuciscus leuciscus
 Leucoraja naevus 
 Limanda limanda 
 Liparis liparis liparis
 Liparis montagui 
 Lipophrys pholis 
 Liza aurata 
 Liza ramada 
 Lophius budegassa
 Lophius piscatorius 
 Lota lota

M 
 Melanogrammus aeglefinus
 Merlangius merlangus 
 Merluccius merluccius 
 Micrenophrys lilljeborgii 
 Micropogonias undulatus 
 Micropterus dolomieu 
 Micropterus salmoides 
 Microstomus kitt 
 Misgurnus fossilis 
 Molva dypterygia 
 Molva molva 
 Mullus barbatus barbatus
 Mullus surmuletus 
 Mustelus asterias 
 Mustelus mustelus 
 Myliobatis aquila 
 Myoxocephalus scorpius
 Myxine glutinosa

N 
 Neogobius melanostomus
 Nerophis lumbriciformis
 Nerophis ophidion

O 
 Oncorhynchus kisutch 
 Oncorhynchus mykiss 
 Oreochromis niloticus niloticus
 Osmerus eperlanus

P 
 Pagellus acarne 
 Pagellus bogaraveo 
 Parablennius gattorugine
 Perca fluviatilis 
 Petromyzon marinus 
 Pholis gunnellus 
 Phoxinus phoxinus 
 Pimephales promelas 
 Platichthys flesus 
 Pleuronectes platessa 
 Pollachius pollachius 
 Pollachius virens 
 Pomatoschistus lozanoi
 Pomatoschistus minutus 
 Pomatoschistus pictus 
 Proterorhinus semilunaris
 Psetta maxima 
 Pseudorasbora parva
 Pungitius pungitius

R 
 Raja brachyura 
 Raja clavata 
 Raja montagui 
 Raniceps raninus 
 Rhodeus amarus
 Rutilus rutilus

S 
 Salmo salar 
 Salmo trutta fario
 Salmo trutta trutta 
 Salvelinus alpinus alpinus
 Salvelinus fontinalis 
 Sander lucioperca 
 Sarda sarda 
 Sardina pilchardus 
 Scardinius erythrophthalmus
 Scomber scombrus 
 Scomberesox saurus saurus
 Scophthalmus rhombus 
 Scyliorhinus canicula 
 Scyliorhinus stellaris 
 Solea solea 
 Somniosus microcephalus
 Spinachia spinachia 
 Spondyliosoma cantharus 
 Sprattus sprattus 
 Squalius cephalus 
 Squalus acanthias 
 Squatina squatina 
 Symphodus bailloni 
 Symphodus melops 
 Syngnathus acus 
 Syngnathus rostellatus
 Syngnathus typhle

T 
 Taurulus bubalis 
 Thunnus thynnus 
 Thymallus thymallus 
 Tinca tinca 
 Trachinotus ovatus
 Trachinus draco 
 Trachurus trachurus 
 Trigloporus lastoviza 
 Trisopterus esmarkii 
 Trisopterus luscus 
 Trisopterus minutus

U 
 Umbra pygmaea

Z 
 Zeugopterus punctatus
 Zeus faber 
 Zoarces viviparus

Примітки

Література 

 Beneden, P. J. van, 1857: Un nouveau poisson du littoral de Belgique. Bulletins de l'Académie Royal des Sciences, des Letteres et des Beaux-Arts de Belgique. (2.Sér.) v. 2 (núm. 7): 549—554, Pl.
 Kottelat, M. I J. Freyhof, 2008: Handbook of European Freshwater Fishes. Kottelat, Cornol, Suïssa i Freyhof, Berlín, Alemanya. Publications Kottelat. Handbook of European Freshwater Fishes.: xiii+ 1-646.
 Leriche, M., 1926: Les poissons neogénès de la Belgique. Mémoires du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique. Brussel·les. v. 32: 367—472, Pls. 28-41.
 Selys-Longchamps, E. de, 1842: Faune belge. Première partie. Indication méthodique des mammifères, oiseaux, reptiles et poissons, observés jusqu'ici en Belgique. Faune belge. Première partie. Indication méthodique des mammifères, oiseaux, reptiles et poissons, observés jusqu'ici en Belgique: i-xii + 1-310, Pls. 1-9.

Посилання 
 Fishery and Aquaculture Country Profiles - Belgium - FAO  
 A century of sea fisheries in Belgium

Див.Також 
Список риб Північного моря

Бельгія
Риби Бельгії